David Klatzmann, médecin et chercheur français ;
 Joseph Klatzmann, 1921-2008, résistant, ingénieur agronome, et statisticien français.
Patronyme juif